Горго:

 Горго — британский фильм 1961 года, снятый Эженом Лурье.
 Горго — спартанская царица, жившая в VI—V веках до нашей эры.
 Горго-аль-Монтикано — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето.